Žalec (gemeente), een gemeente in de Sloveense regio Savinjska
Žalec (plaats), een plaats in bovenstaande gemeente